Zekeli ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Zekeli (1846–1901), Architekt und Stadtbauinspektor
 Lucas Friedrich Zekeli (1823–1881), Biologe und Paläontologe